Tyler Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tyler Township (Perry County, Arkansas)
 Tyler Township (Prairie County, Arkansas)
 Tyler Township (Missouri)